Gunnar Laurell kan syfta på:

 Gunnar Laurell (konstnär) (1880–1924) – svensk konstnär
 Gunnar Laurell (bakteriolog) (1917–1995) – svensk bakteriolog